«Wind It Up (Rewound)» — 5-й сингл британской группы The Prodigy и последний сингл с альбома Experience. На сингле имеются такие композиции как «We Are the Ruffest» — би-сайд, который впоследствии попадет в сборник Experience Expanded: Remixes & B-Sides 2001 года, три ремикса в техно- и транс-обработке на трек «Wind It Up» и танцевальная версия трека «Weather Experience''.

Список композиций

XL Recordings

7» vinyl record 
 A. Wind It Up (Rewound) (6:21)
 B. We Are the Ruffest (5:19)

12" vinyl record 
 Wind It Up (Rewound) (6:21)
 We Are the Ruffest (5:19)
 Weather Experience (8:05)

CD single 
 Wind It Up (The Rewound edit) (3:31)
 We Are the Ruffest (5:19)
 Weather Experience (Top Buzz remix) (6:54)
 Wind It Up (Rewound) (6:21)

Elektra CD single 
 Wind It Up (The Rewound edit) (3:31)
 Wind It Up (Tightly Wound) (6:03)
 Wind It Up (Forward Wind) (5:57)
 Wind It Up (Unwind) (5:38)
 We Are the Ruffest (5:19)
 Weather Experience (Top Buzz remix) (6:45)
 Wind It Up (Bonus Beats) (1:57)

Треки 2, 3, 4 и 7 сделаны Tony Garcia и Guido Osorio.

Синглы The Prodigy
Песни 1993 года
Синглы XL Recordings